442 est une année.

442 est un nombre. Il peut désigner :
La Oldsmobile 442, une automobile.
Le British Rail Class 442, un train.
442, un indicatif régional de Californie.
Stomp 442, un album du groupe Anthrax.

Militaire 
Dans le domaine militaire, il désigne :
Le 442e Escadron de transport et sauvetage (Canada)
Le 442e Regimental Combat Team (États-Unis)

Football 
Le 4-4-2 est une formation de football. Elle donne son nom à :
FourFourTwo, magazine sur le football et FourFourTwo, un jeu vidéo basé sur la marque

Homonymie de nombre